Cé peut être :
 l'acronyme de la Confédération étudiante, une organisation étudiante française fondée en 2003 et disparue en 2013.
 Les Ponts-de-Cé, commune française de Maine-et-Loire.
 Camille Cé (1878-1959), un écrivain français.
 Marco Cé (1925-2014), un cardinal italien.